Конструкторское бюро машиностроения (сокращённо «КБМ», «КБМаш», «КБ машиностроения») — название (тип?) нескольких КБ в СССР:
 «КБ машиностроения» (Коломна);
 «КБ машиностроения» (Москва) (входит в состав компании «Тактическое ракетное вооружение»);
 Государственный ракетный центр (СКБ-385);
 НПО «Искра» (СКБ-172).